Цуба — аналог гарды у японского клинкового оружия
 Цуба — кибуц в окрестностях Иерусалима
 Цуба — национальный парк недалеко от кибуца Цуба, где находятся развалины замка Бельмонт, крепости крестоносцев двенадцатого века.